Hiroshimakan syfta på:

 Hiroshima prefektur – en prefektur i Chūgoku-regionen på ön Honshū i Japan
 Hiroshima – en hamn- och industristad i Japan
 Hiroshima (låt) – en låt från 1984 av Björn Afzelius & Globetrotters
 Hiroshima – min älskade – en fransk-japansk dramafilm från 1959 i regi av Alain Resnais
 Hiroshima - samvetets stad – en amerikansk TV-film från 1990 i regi av Peter Werner
 2247 Hiroshima – en asteroid i huvudbältet